Les Mées ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Les Mées (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
Les Mées (Sarthe) im Département Sarthe